Als Haarstern werden bezeichnet:

 Tiere aus der Ordnung der Haarsterne (Comatulida)
 ein Pilz aus der Gattung der Erdsterne, siehe Riesen-Erdstern (Geastrum melanocephalum)
 Kometen